Wai kan syfta på följande platser:

Indien 

 Wai (ort), Maharashtra, Satara Division,

Indonesien 

 Pulau Uwi, ö, Kepulauan Riau, 
 Selat Dampier, sund, Papua Barat, 
 Pulau Ai (ö i Indonesien, Moluckerna),

Papua Nya Guinea 

 Viai Island, ö, East Sepik, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar